Флор Марија има више значења:

 Флор Марија (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Флор Марија (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику